Corey Tropp (né le  à Grosse Pointe, dans l'état du Michigan aux États-Unis) est un joueur professionnel américain de hockey sur glace. Il évolue au poste d'ailier.

Carrière de joueur 

Après avoir joué avec les Sabres de Buffalo, il est réclamé du ballotage, le 28 novembre 2013 par les Blue Jackets de Columbus. Le 30 juin 2015, il rejoint les Blackhawks de Chicago en compagnie de Jeremy Morin, Artiom Anissimov, Marko Daňo et un choix de  repêchage d'entrée dans la LNH 2016 contre Brandon Saad, Michael Paliotta et Alex Broadhurst.

Statistiques 
Pour les significations des abréviations, voir statistiques du hockey sur glace.

|2005-2006 || Stampede de Sioux Falls || USHL ||48 ||7 ||8 ||15 ||21 ||14 ||2 ||3 ||5 ||8
|-
|2006-2007 || Stampede de Sioux Falls || USHL ||54 ||26 ||36 ||62 ||76 ||8 ||4 ||9 ||13 ||0  
|-
|2007-2008 || Université de l'État du Michigan || CCHA ||42 ||6 ||11 ||17 ||16 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|2008-2009 || Université de l'État du Michigan || CCHA ||21 ||3 ||8 ||11 ||45 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|2009-2010 || Université de l'État du Michigan || CCHA ||37 ||20 ||22 ||42 ||50 ||- ||- ||- ||- ||-   
|-
|2010-2011 || Pirates de Portland || LAH ||76 ||10 ||30 ||40 ||113 ||12 ||2 ||5 ||7 ||12
|-
|2011-2012 || Americans de Rochester || LAH ||27 ||9 ||13 ||22 ||46 ||3 ||0 ||0 ||0 ||8 
|-
|2011-2012 || Sabres de Buffalo || LNH ||34 ||3 ||5 ||8 ||20 ||- ||- ||- ||- ||- 
|-
|2012-2013 || Americans de Rochester || LAH ||6 ||2 ||2 ||4 ||7 || -|| -|| -|| -|| - 
|-
|2013-2014 || Sabres de Buffalo || LNH || 9|| 0|| 1|| 1|| 0|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2013-2014 || Blue Jackets de Columbus || LNH || 44 || 2 || 8 || 10 || 37 || 2 || 0 || 0 || 0 || 0
|-
|2014-2015 || Blue Jackets de Columbus || LNH || 61 || 1 || 7 || 8 || 76 || - || - || - || - || -
|-
|2015-2016 || Devils d'Albany || LAH || 51 || 11 || 17 || 28 || 61 || - || - || - || - || -
|-
| 2015-2016 || Gulls de San Diego || LAH || 15 || 5 || 6 || 11 || 16 || 8 || 1 || 1 || 2 || 20
|-
|2016-2017 || Gulls de San Diego || LAH || 62 || 21 || 33 || 54 || 48 || 1 || 0 || 0 || 0 || 0
|-
|2016-2017 || Ducks d'Anaheim || LNH || 1 || 0 || 0 || 0 || 0 || - || - || - || - || - 
|-
|2017-2018 || Gulls de San Diego ||LAH ||50 ||17 ||26 ||43 ||119 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|2018-2019 || Gulls de San Diego ||LAH ||55 ||20 ||20 ||40 ||124 ||15 ||4 ||2 ||6 ||11
|-
|2019-2020 || Gulls de San Diego ||LAH ||23 ||1 ||8 ||9 ||51 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
| 2020-2021 || Thomas Sabo Ice Tigers|| DEL || 27 ||8 ||11 ||19 ||50 ||3 ||1 ||2 ||3 ||2
|-
| 2021-2022|| Vienna Capitals || ICEHL ||  || 

| 149 || 6 || 21 || 27 || 133 || 2 || 0 || 0 || 0 || 0

Notes et références 

Naissance en juillet 1989
Naissance à Grosse Pointe (Michigan)
Joueur américain de hockey sur glace
Joueur de hockey sur glace des Spartans de Michigan State
Choix de repêchage des Sabres de Buffalo
Joueur des Pirates de Portland
Joueur des Sabres de Buffalo
Joueur des Americans de Rochester
Attaquant de hockey sur glace
Joueur des Blue Jackets de Columbus
Joueur des Devils d'Albany
Joueur des Gulls de San Diego (LAH)
Joueur des Ducks d'Anaheim
Joueur des Nürnberg Ice Tigers
Joueur des Vienna Capitals